Coachella kan syfta på:
 Coachella Valley – en dalgång i Riverside County i södra Kalifornien, USA
 Coachella Valley Music and Arts Festival – en årlig musikfestival som hålls på Empire Polo Fields i Indio i Kalifornien
 Coachella, Kalifornien – en stad i Riverside County i Kalifornien
 Coachella (sång) – en singel av Brooke Fraser